Бабинка — название населённых пунктов:

Бабинка — деревня в Березинском районе Минской области.

Бабинка — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Бабинка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Бабинка — бывшая деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Бабинка — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Бабинка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Бабинка — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Бабинка — деревня в Узловском районе Тульской области.

См. также